

Prénom 
Allan est un prénom dérivé du prénom celte Alan.

Patronyme 

 Alister Allan (né en 1944), tireur sportif britannique ;
 Claire Allan (née en 1985), joueuse anglaise de rugby à XV ;
 Donald Allan (né en 1949), coureur cycliste australien ;
 George William Allan (1822-1901), politicien canadien ;
 Graham Allan (1936-2007), mathématicien anglais ;
 Hugh Allan (1810-1882), homme d'affaires canadien ;
 Jed Allan (1935-2019), acteur américain ;
  ;
  ;
 Kiri Allan (née en 1984), femme politique néo-zélandaise ;
  ;
 Robert Allan (1914-1979), homme politique britannique ;
 Robert Allan (1927-1998), poète occitan ;
  ;
 Thomas Allan (1777-1833), minéralogiste britannique ;
  ;
 William Evan Allan (1899-2005), militaire australien.

Pseudonyme 
 Luke Allan, pseudonyme de William Lacey Amy (1877-1962), journaliste et auteur britannique de romans populaires
 Allan Rodrigues de Souza dit Allan (né en 1997),  footballeur brésilien
 Allan Marques Loureiro dit Allan (né en 1991), footballeur brésilien

Toponyme 

 Allan, commune française située dans le département de la Drôme et la région Rhône-Alpes ;
 Allan, ville du Canada dans la province de la Saskatchewan ;
 Allan, rivière du département français du Doubs ;
 Île Allan, île de l'état de Washington.

Titre 

 Allan, chanson de Mylène Farmer sortie en single en version Live, en tant que premier extrait de l’album En concert (1989) ;
 Allan, film réalisé par Donald Shebib en 1966.

Autres 
 NV Allan, fabricant néerlandais de locomotives
 Allan, poupée amie de la poupée Barbie (parfois orthographié Alan)
 Variance d'Allan, fonction mathématique qui sert à estimer la stabilité d'une mesure

Voir aussi